Toponimul Podolie se poate referi la:
 Podolia, regiune istorică din sud-vestul Ucrainei
 Podolie, Nové Mesto nad Váhom, comună din Districtul Nové Mesto nad Váhom, Slovacia